Кратер Калипп () — крупный ударный кратер в центральной части гор Кавказ на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого астронома Каллиппа Кизикского (370—300 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кассини на западе-северо-западе; кратер Александр на северо-востоке и кратер Теэтет на юго-западе. На западе от кратера Калипп расположено Море Дождей, на северо-западе горы Альпы, на юго-востоке  и Море Ясности. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 34 км, глубина 2690 м.

Кратер Калипп имеет полигональную форму с выступами в западной и северо-восточной части, существенно разрушен. Вал сглажен, в восточной части кромка вала острая. Западная часть внутреннего склона имеет полку, образованную обрушением пород. Высота вала над окружающей местностью достигает 940 м , объем кратера составляет 714 км3. Дно чаши пересеченное, с обилием холмов и небольших хребтов.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Кратер Калипп на карте LAC-26 
Селенологическая карта окрестностей кратера 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны